Белобровая кустарниковая танагра () — вид птиц из семейства Passerellidae.

Птицы обитают в субтропических и тропических горных влажных и сильно деградированных лесах и горных кустарниковых зарослях, на высоте 1500—3000 метров над уровнем моря, от центральной Коста-Рики южнее до Бару (западная Панама).

Описание 
Длина тела около 14 см, крыла — 7 см и хвоста — 5 см; масса около 18 грамм.

У взрослой особи черноватая голова с белой надбровной дугой и серым горлом. У представителей данного вида верхняя часть тела оливкового цвета, а нижняя часть - жёлтого, цвет которой переходит в белый на брюхе. Неполовозрелые особи имеют более коричневую голову и более тусклую надбровную дугу с оливковым оттенком.

Образ жизни 
Белобровые танагры встречаются небольшими группами или в составе смешанной группы кормящихся птиц . Этот вид питается насекомыми, пауками и мелкими фруктами.

Размножение 
Громоздкое чашевидное гнездо белобровые кустарниковые танагры строят на берегу, в густом кустарнике на высоте до 11 м на дереве. Нормальная кладка состоит из двух розово-коричневых яиц с белыми отметинами.

Примечания

Литература 
 
 

Кустарниковые танагры
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1865 году